Kantorowice – najdawniejsza wieś przyklasztorna cystersów położona w oklu rzeki Szreniawa w granicach administracyjnych Słomniki;
 Kantorowice – dawna wieś w województwie małopolskim, obecnie w granicach administracyjnych Krakowa;
 Kantorowice (województwo opolskie) – wieś w województwie opolskim.